Švankmajer ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Švankmajer (* 1934), tschechischer Filmemacher, Poet, Zeichner und Objektkünstler
 Milan Švankmajer (1928–2003), tschechischer Historiker

Švankmajer bezeichnet außerdem:

 (223360) Švankmajer, ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels